Белл, Джозеф:
 Белл, Джозеф (1837—1911) — шотландский медик и педагог.
 Белл, Джозеф (1861—1912) — британский моряк, инженер-судомеханик; главный механик «Титаника».